Francesc Barceló i Caimaris (Ciutadella, 1814 - Ciutadella, 1858), escriptor, poeta i procurador dels tribunals menorquí
 Francesc Barceló i Combis (Peratallada, 1820 - Palma, 1889), metge, naturalista i catedràtic d'història natural a l'Institut Balear